D’Aniello ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio D’Aniello (* 1979), italienischer Radrennfahrer
 Francesco D’Aniello (* 1969), italienischer Sportschütze
 Giovanni d’Aniello (* 1955), italienischer katholischer Bischof
 Juan D’Aniello, uruguayischer Bildhauer